Сен-Мішель (площа) – площа в Парижі.
 Сен-Мішель (бульвар) – бульвар у Парижі.
  — станція на RER B та RER C у Парижі.
  — станція лінії 4 Паризького метрополітену
 Сен-Мішель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Сен-Мішель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сен-Мішель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Сен-Мішель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Сен-Мішель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Мішель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сен-Мішель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Сен-Мішель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сен-Мішель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре